Bukowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Bukowoje/Буковое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna, siehe Bukowe (Nadwirna)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe, siehe Bukowe (Berehowe)

Siehe auch:
 Bukowez
 Bukowo